

Luoghi
 Piccola casa della Divina Provvidenza, comunemente nota come Cottolengo – istituto di ricovero che accoglie disabili psichici e fisici, fondato nel XIX secolo a Torino da san Giuseppe Benedetto Cottolengo
 Ancelle di Gesù del Cottolengo di Padre Alegre – opera fondata a Barcellona sul modello del Cottolengo torinese

Persone
Agostino Cottolengo – pittore italiano, fratello di Giuseppe
Giuseppe Benedetto Cottolengo – presbitero italiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
Gianmarco Cottolengo – collaboratore psichiatrico che contribuì alla costruzione dell'ospedale